Прову́лок Лунача́рського — назва провулку в деяких містах СНД. Названа на честь радянського політика, наркома освіти СРСР А. В. Луначарського.

Провулок Луначарського — колишня назва Завгороднього провулку у місті Вовчанськ Харківської області.
 Провулок Луначарського — провулок у місті Горлівка Донецької області.
 Провулок Луначарського — колишня назва провулку Василя Стуса у місті Жмеринка Вінницької області.
 Провулок Луначарського — колишня назва провулку Героїв Крут у місті Знам'янка Кіровоградської області.
 Провулок Луначарського — колишня назва вулиці Отамана Головатого у місті Ізмаїл Одеської області.
 Провулок Луначарського — колишня назва Слобідського провулку у місті Київ.
 Провулок Луначарського — провулок у місті Краматорськ Донецької області.
 Провулок Луначарського — колишня назва провулку Матросова у місті Кремінна Луганської області.
 Провулок Луначарського — провулок у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
 В Макіївці Донецької області:
 16-й провулок Луначарського
 17-й провулок Луначарського
 Провулок Луначарського — колишня назва провулку Валерія Лобановського у місті Люботин Харківської області.
 Провулок Луначарського — колишня назва Рубінового провулку у місті Маріуполь Донецької області.
 Провулок Луначарського — колишня назва провулку Незалежності у місті Мерефа Харківської області.
 Провулок Луначарського — колишня назва провулку Івана Бойка у місті Новомиргород Кіровоградської області.
 Провулок Луначарського — колишня назва провулку Ярослава Гороховатського у місті Олександрія Кіровоградської області.
 Провулок Луначарського — колишня назва провулку Василя Сухомлинського у місті Охтирка Сумської області.
 Провулок Луначарського — колишня назва Гетьманського провулку у місті Подільськ Одеської області.
 Провулок Луначарського — колишня назва провулку Миколи Костомарова у місті Прилуки Чернігівської області.
 Провулок Луначарського — колишня назва провулку Миколи Маклакова у місті Путивль Сумської області.
 Провулок Луначарського — колишня назва провулку Генерала Грекова у місті Суми.
 Провулок Луначарського — колишня назва провулку Симона Петлюри у місті Шепетівка Хмельницької області.

Провулок Луначарського — провулок у місті Армавір Краснодарського краю.
 Провулок Луначарського — провулок у місті Бєлгород.
 Провулок Луначарського — провулок у місті Єсентуки Ставропольського краю.
 Провулок Луначарського — провулок у місті Калуга.
 Провулок Луначарського — провулок у місті Копейськ Челябінської області.
 Провулок Луначарського — провулок у місті Омськ.
 Провулок Луначарського — провулок у місті Ростов-на-Дону.
 Провулок Луначарського — провулок у місті Хабаровськ.
 Провулок Луначарського — провулок у місті Шахти Ростовської області.

Провулок Луначарського — провулок у місті Гомель.

Див. також 
 Вулиця Анатолія Луначарського

Вулиці, названі на честь людей
Провулки